Blue laguna je drugi studijski album skupine Teens objavljen 2000. u Orfeju.

Popis pjesama 

Hrvatski glazbeni albumi
Albumi iz 2000.